Naha Airport kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Naha Airport (flygplats i Indonesien), Sulawesi Utara,

Japan 

 Naha flygplats, Okinawa prefektur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar